Albert Mulder (schilder), een schilder (1889-1979)
 Albert Mulder (ambtenaar), secretaris-generaal van een Nederlands ministerie en naamgever van de Wet Mulder (1916-1995)